Alins puede referirse a los siguientes lugares de España:

 Alins, municipio de Lérida.
 Alíns, pedanía del municipio de Laspaúles (Ribagorza, Huesca).
 Azanuy-Alins, municipio de Huesca.
 Alins del Monte, una de las localidades que lo componen.
 Río Alins, río de la provincia de Lérida que atraviesa el municipio homónimo, actualmente conocido como Noguera de Vallferrera.